Продуцент (чрез нем.: produzent, по лат. producens от лат. produco – „произвеждам“) може да се отнася до някоя от следните професии:
 видео продуцент
 телевизионен продуцент
 кинопродуцент
 изпълнителен продуцент
 театрален продуцент
 музикален продуцент
 радио продуцент
 продуцент на игри (компютърни и конзолни)
 импресарио

Вижте също 
 Продуцентство